A 2015-ös biatlon-világbajnokság férfi egyéni versenyét március 12-én rendezték meg 18:15 órai (kelet-európai idő) kezdettel.

Eredmények

Jegyzetek

Fordítás

2015 a sportban
Biatlon